Stanisław Batko (1891–1928) – polski żołnierz
 Stanisław Batko (1904–1975) – polski botanik i mykolog